A Slapstick? egy 2016-ben alakult budapesti Popzenei együttes. Műfajok: hiphop, funky, dzsessz.

Saját zenéket is készítenek, de más zenék feldolgozásaival is foglalkoznak. Spotifyon megtalálhatóak, de YouTube-on is fellelhetők a dalok. Sok koncerten ott vannak, többek között a 2023-as Sziget Fesztiválon is fognak zenélni.

Zenék 

 Blue Space
 Pale Blue Dot
 Slapstick!
 Caesar's Shack
 Canaries
 Displaced Lonely Love of Mine

Tagok 

 Gulyás Bence
 Tóth Kristóf Zsolt
 Molnár Barnabás (Mátyás Béla Ferenc)
 Gerner Koppány
 Völgyes Bendegúz
 Lighghty (Szurdi Balázs)

Források 
 http://www.feszek-muveszklub.hu/pro1806.htm
 https://www.facebook.com/theslapstickband

Magyar együttesek